Символ Кронекера (или дельта Кронекера или кронекериан) — индикатор равенства элементов, формально: функция двух целых переменных, которая равна , если они равны, и  в противном случае:
 
Например, , но .

Использование 

В линейной алгебре символ Кронекера может использоваться для записи условия ортонормированности базиса , а также — в общем случае — для определения дуальных базисов , где круглыми скобками обозначено скалярное произведение, а также для краткой записи единичной матрицы размера n:  (элементы единичной матрицы записываются как ).

В тензорном исчислении символ Кронекера обычно трактуется как единичный тензор. В частности, могут использоваться различные написания  для подчеркивания его принадлежности к определённому типу тензоров — соответственно дважды ковариантным, один раз ковариантным и один контравариантным и дважды контравариантным. При этом важно отметить, что обычная практика обозначать той же буквой тензор после поднятия или опускания индекса не распространяется на дельту Кронекера. Иначе говоря, в общем случае  — не представляют один и тот же тензор (за исключением представления в ортонормированных базисах, что, собственно говоря, является признаком, выделяющим ортонормированные базисы из всех).

Также может использоваться в соответствии со своим определением для записи разнообразных результатов или условий и в других контекстах.

История 
Символ был введён Кронекером в 1866 году.

Примечания

См. также 
 Символ Леви-Чивиты
 Дельта-функция

Математические обозначения
Тензорное исчисление